San Salvatore (Venècia), església de Venècia, al barri de San Marco, propera al Gran Canal
 San Salvatore Monferrato, municipi al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont (Itàlia)
 San Salvatore di Fitalia, municipi italià a la província de Messina 
 Església de San Salvatore (Brescia), edifici a l'interior del complex conventual de santa Julia